Montmorency (metrostation) van de metro van Montreal
 Montmorency (Val-d'Oise), gemeente in het Franse departement Val-d'Oise
 Montmorency County, county in de Amerikaanse staat Michigan
 Filips van Montmorency, graaf van Horne, onthoofd in 1568
 Floris van Montmorency, graaf van Horne, vermoord in 1570
 Kanton Montmorency, kanton in Frankrijk

Zie ook
 Soisy-sous-Montmorency, gemeente in het Franse departement Val-d'Oise